Uta (Itália) — comuna italiana
Union de Transports Aériens ou UTA — companhia aérea francesa
UTA — sigla de unidade de tratamento de ar

Desambiguações de topônimos